

Toponyme
Nakagawa est un mot pouvant désigner plusieurs localités au Japon :
 la ville de Nakagawa dans la préfecture de Fukuoka ;
 le bourg de Nakagawa dans la préfecture de Tochigi ;
 le bourg de Nakagawa à Hokkaidō ;
 le village de Nakagawa dans la préfecture de Nagano ;
 le district de Nakagawa dans la sous-préfecture de Tokachi ;
 le district de Nakagawa dans la sous-préfecture de Kamikawa ;
 le quartier de Nakagawa à Nan'yō dans la préfecture de Yamagata ;
 la station de métro Nakagawa à Yokohama.

Patronyme

C'est aussi un patronyme japonais :
 Anna Nakagawa (1965-2014), actrice japonaise ;
 Hachiro Nakagawa (1877-1922), peintre japonais ;
 Shoko Nakagawa (1985-) chanteuse, actrice, tarento et seiyū japonaise.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais